Niemcy:
 Möser – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Jerichower Land
 Möser – była wspólnota administracyjna

Osoby:
 Justus Möser
 Hans Karl Möser
 Thomas Möser – niemiecki grafik

Zobacz też:
 Biederitz-Möser